Sint-Lambertuskapel (Eupen)
 Sint-Lambertuskapel (Heverlee)
 Sint-Lambertuskapel (Maastricht)
 Sint-Lambertuskapel (Reuver)
 Sint-Lambertuskapel (Valender)
 Sint-Lambertuskapel (Verviers)